Чарльз Сайферс (; 28 липня 1939) — американський актор.

Життєпис 
Чарльз Сайферс народився 28 липня 1939 року в місті Ніагара-Фоллс, штат Нью-Йорк. Навчався в Американській академії драматичного мистецтва. Також вивчав драму в Los Angeles City College і є випускником Cal State LA Studios, здобув ступінь бакалавра в галузі театрального мистецтва. 25 років працював у театрі Company of Angels. Лауреат премії театральних критиків Лос-Анджелеса за найкраще виконання ролі у п'єсі «The Caretaker». Часто знімався у фільмах Джона Карпентера.

Фільмографія

Посилання 
 
 

Кіноактори США
Телеактори США